Chevy puede hacer referencia a:

 Chevrolet, marca de automóviles de origen norteamericano, subsidiaria de la Corporación General Motors. Chevy, es su seudónimo comercial.
 Chevrolet Chevy, modelo de la marca Chevrolet, derivado del estadounidense Chevrolet Nova, que fue fabricado en Argentina entre 1969 y 1978
 Chevrolet Chevy mexicano, modelo de la marca Chevrolet, derivado del alemán Opel Corsa, que se fábrica en México desde el año 1993.